La formula molecolare C3H6O3 può indicare:
 Gliceraldeide
 Acido lattico
 Diidrossiacetone
 Dimetilcarbonato
 Triossano
 Acido 3-idrossipropionico

Formule molecolari